Triou peut faire référence à : 
Triou, une ancienne commune de la Vienne située entre Aulnay et Angliers, à laquelle elle a été rattachée.
 Triou, un village des Deux-Sèvres rattaché à la commune de Mougon et situé dans le sud-ouest de cette dernière.